Stati Uniti d'America
 Uniontown – città della Contea di Perry, Alabama 
 Uniontown – città della Contea di Bourbon, Kansas 
 Uniontown – città della Contea di Union, Kentucky 
 Uniontown – census-designated place della Contea di Stark, Ohio 
 Uniontown – capoluogo della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Uniontown – città della Contea di Whitman, Washington